Desa Kalibenda kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalibenda (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,73), Jawa Tengah, 
 Desa Kalibenda (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 109,10), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar